Le glacier de l'île du Pin, , est un glacier faisant partie de l'inlandsis Ouest-Antarctique en Antarctique, sur l'île du Pin.

Activité volcanique 
En , les scientifiques de la British Antarctic Survey dirigés par Hugh Corr et David Vaughan ont découvert qu'un volcan sous-glaciaire est entré en éruption sous la calotte glaciaire de l'Antarctique il y a environ  ans. Plus importante éruption de ces  dernières années, de la cendre volcanique a été retrouvée sous la chaîne Hudson près du glacier.

Retrait 
En 2014, une équipe internationale menée par des scientifiques grenoblois affiliés au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement du CNRS a établi que le retrait du glacier de l'île du Pin était entré dans une phase d'emballement. Trois modèles numériques distincts ont montré que ce glacier allait poursuivre sa perte de masse dans les prochaines décennies. Cet emballement fera du glacier de l'île du Pin un contributeur important dans la hausse du niveau des océans, avec entre 3,5 et 10 millimètres d’élévation lui étant imputables d'ici vingt ans. C'est à comparer au millimètre par an qu'apportent pour l'instant l’Antarctique et le Groenland. L'équipe de chercheurs envisage d'étendre son étude aux autres glaciers de la région afin de vérifier si un tel emballement ne les menace pas à leur tour.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Glacier en Antarctique
Courant glaciaire
Terre d'Ellsworth